Kelurahan Kedungsari kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Kelurahan Kedungsari (administrativ by i Indonesien, lat -7,45, long 110,23), Jawa Tengah, 
 Kelurahan Kedungsari (administrativ by i Indonesien, lat -7,73, long 110,01), Jawa Tengah, 

Robotskapade Indonesienförgreningar